Голідей () — англійське та американське прізвище.

Відомі носії прізвища Голідей 
 Біллі Голідей — видатна афроамериканська джазова вокалістка.
 Джру Голідей — американський баскетболіст, захисник.
 Джуді Голідей — американська акторка, володарка премії «Оскар» за найкращу жіночу роль.
 Лорен Голідей — американська футболістка, олімпійська чемпіонка.
 Тоні Голідей — німецький виконавець пісень і композитор.

Див. також 
 Голлідей

Англійські прізвища
Сторінки-неоднозначності людських імен